BMW 3-й серии — несколько поколений легковых автомобилей среднего класса выпускаемых с 1975 года немецким автопроизводителем BMW. Отличаются большим выбором кузовов, разнообразием двигателей и наличием спортивных версий. Самая успешная серия автомобилей в истории компании.

Первое поколение 

Автомобиль первого поколения (E21) был представлен публике в июле 1975 года. Это был двухдверный седан (), который, несмотря на свои небольшие габариты, выглядел вполне солидно. Он отличался большими окнами, клиновидным профилем и, конечно, фирменными «ноздрями», которые доминирующе выступали над решёткой радиатора. Также выделялись вертикально установленные указатели поворотов и круглые фары, разнесённые по краям передка.

Кузовостроительная фирма  переделывала седаны в открытые автомобили, названные Topcabriolet. Боковины и каркас крыши оставались нетронутыми, а сверху такой модели был установлен складывающийся тент.

Автомобили оборудовались  четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, имели задний привод, независимые переднюю и заднюю подвески. В 1977 году появилась модель с шестицилиндровым бензиновым двигателем, которая была способна разогнаться до скорости 190 км/ч. В 1981 году, всего через шесть лет после выпуска первого автомобиля, миллионный экземпляр сошёл с конвейера. Это была самая успешная серия моделей фирмы на тот период.

Второе поколение 

В конце 1982 года появились автомобили второго поколения (E30). Обновлённый внешний вид, улучшенная аэродинамика, более просторный и комфортабельный салон и мощные двигатели были отличительной чертой этих моделей. Формы автомобиля стали более гладкими и округлыми, что было результатом многочисленных тестов в аэродинамической трубе. Низкое расположение передка, плоская решётка радиатора со вписанными в неё «ноздрями» и широко разнесённые по краям двойные фары, визуально увеличивали ширину автомобиля. А плавный переход на боковины не только обеспечивал хорошую обтекаемость, но и формировал характерный профиль автомобиля. 

В 1983 году дебютировал семейный четырёхдверный седан (), в 1985 году появился открытый кабриолет () и спортивная M3 версия, а в 1987 году был представлен просторный и функциональный универсал (). Далее последовали модели с дизельными двигателями и полноприводные версии.

Третье поколение 

В 1990 году дебютировало третье поколение (E36), сначала в виде большого и просторного четырёхдверного седана (). Двухдверная модель последовала в 1992 году, теперь как элегантное купе (). Несколькими месяцами позже появились кабриолет () и спортивная версия M3. Динамичный вид моделям придавали слегка наклонённый капот и немного приподнятый багажник. Помимо гладкого силуэта со скруглённым передком, на автомобилях этого поколения сразу бросались в глаза спрятанные под стеклом двойные фары.

В 1994 году была представлена новинка моделей этой серии — компактный хэтчбек (), предназначенный для тех, кому требовался экономичный автомобиль со спортивным характером. 

Самые быстрые автомобили оборудовались шестицилиндровыми бензиновыми двигателями с двумя верхними распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр (DOHC), оснащёнными фирменной системой изменения фаз газораспределения VANOS. А для экономичных моделей предлагались четырёх или шестицилиндровые турбодизели с промежуточным охлаждение воздуха наддува.

Четвёртое поколение 

В мае 1998 года увидели свет автомобили четвёртого поколения (E46), предлагавшие ещё больше мощи, комфорта и безопасности. И вновь модели стали длиннее и шире, соответственно возрос и салон. Типичный внешний вид автомобилей был значительно обновлён. «Ноздри» теперь были интегрированы в капот, а двойные круглые фары под стеклом подчёркнуты волнистой линией, что визуально отделяло их от бампера и придавало моделям узнаваемый вид.  

На автомобилях этого поколения дебютировали дизельные двигатели с непосредственным впрыском и аккумуляторной системой подачи топлива. Впервые дизельные моторы предлагались для установки на кабриолеты () и купе (), прекрасная комбинация удовольствия от вождения и практичности. Кроме того, седан () и универсал () могли быть оборудованы новой системой полного привода.

С 2001 года автомобили третьей серии начали изготавливаться по методу мелкоузловой сборки (CKD) в России на калининградском предприятии Автотор.

Пятое поколение 

Автомобили пятого поколения были представлены в 2005 году. Мощные двигатели и выдающаяся управляемость в сочетании с оригинальным внешним видом и инновационным оснащением обеспечили моделям успех по всему миру. Сначала появился четырёхдверный седан (E90) (), а в 2006 году к модельному ряду были добавлены просторный универсал (E91) (), двухдверное купе (E92) () и кабриолет (E93) () с жёсткой состоящей из трёх частей складывающейся крышей. В 2007 году к семейству присоединилась спортивная модель M3, оснащённая V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 420 л.с.

Некоторые бензиновые двигатели имели систему непосредственного впрыска топлива, на остальных обычная система распределенного впрыска, установленная во впускной коллектор, либо непосредственно во впускные каналы, а самые мощные модели оборудовались моторами с турбонаддувом. Дизельные двигатели обеспечивали хорошую топливную экономичность и отвечали всем европейским требованиям по токсичности выхлопа. Для ещё большей экономии топлива некоторые модели могли быть оборудованы системой старт-стоп.

Шестое поколение 

Автомобили шестого поколения (F30) поступили в продажу в начале 2012 года. Ещё более широкая гамма моделей была разделена на два класса. Более утилитарные седан (), универсал () и лифтбэк () остались автомобилями 3-й серии. Престижные купе, кабриолет и четырёхдверное купе были выделены в отдельную 4-ю серию. На автомобилях этого поколения появились системы ранее недоступные моделям такого класса. Такие как, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия или проектор, выводящий показания приборов прямо на лобовое стекло. Помимо версий с бензиновыми и дизельными двигателями впервые предлагались гибридные модели.

Седьмое поколение 

Седан (G20), который поступил в продажу весной 2019 года, стал ещё больше: длиннее, шире, увеличилась его колёсная база. Предлагается широкий выбор стандартных и заказных , что всё ближе подводит модель к границе самоуправляемости. Камеры, радары и  отслеживают пространство вокруг автомобиля и, либо предупреждают водителя об опасности, либо задействуют тормоза и руль для предотвращения возможных инцидентов.

Широкая гамма четырёх и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, все — с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, а также наличие полноприводных и гибридных версий, позволяют удовлетворить потребность покупателей любой категории.

В дальнейшем ожидается появление универсала (G21) и спортивной версии (G80), лифтбека (Gran Turismo) в этом поколении не будет.

Автоспорт 

Автомобили 3-й серии вдохнули свежую струю в автомобильные гонки, когда в 1977 году юношеская команда BMW начала участвовать в немецком кузовном чемпионате (Deutsche Rennsport Meisterschaft). Подготовленная в соответствии с требованиями Группы 5 модель 320 оснащалась четырёхцилиндровым двухлитровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр, который некоторое время использовался в Формуле 2 и развивал более 300 л.с. Автомобиль пилотируемый начинающими гонщиками Манфредом Винкельхоком, Марком Зурером и Эдди Чивером имел сверхлёгкий и очень жёсткий кузов, огромный спойлер под передним бампером, большое антикрыло сзади и обеспечивал отменную управляемость. Первый успех пришёл 13 марта 1977 года, когда Зурер одержал победу на Гран-при Бельгии в Золдере.

Все последующие годы BMW 3-й серии были лидерами в этом классе соревнований. Такие ведущие гонщики, как Ханс-Йоахим Штук и Ронни Петерсон, неоднократно демонстрировали свой класс за рулём этих гоночных автомобилей. А Харальд Эртль управляя турбированной версией модели 320 выиграл кузовной чемпионат в 1978 году. В этом же году команда BMW стала победителем в зачёте автопроизводителей в двухлитровом классе чемпионата.

Второе поколение автомобилей предоставило прекрасную основу для создания гоночного болида с выдающимися характеристиками. Созданная спортивным подразделение компании и впервые показанная в 1985 году модель M3 оснащалась 200-сильным четырёхцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр. Параллельно со спортивной версией создавалась и гоночная модель. Вскоре, это создание с двигателем мощностью более 300 л.с. включилось в борьбу на мировом чемпионате.

В первый же, 1987 год своих выступлений, гоночная модель M3, одерживая одну победу за другой, взяла сразу три титула. Роберто Равалья выиграл мировой чемпионат,  стал чемпионом Европы, а Эрик Ван де Пуле выиграл немецкое первенство. В следующем, 1988 году Равалья выиграл европейский чемпионат, в 1989 первенство DTM и свой родной итальянский чемпионат в 1990 году, став одним из самых успешных пилотов автомобиля M3. В течение пяти лет спортивная модель M3 безраздельно властвовала в различных кузовных чемпионатах. В списке её достижений мировая корона 1987 года, несколько европейских титулов и огромное множество побед, утвердивших за ней статус самого успешного гоночного автомобиля. Так же, Бернар Бегин выиграл этап Чемпионата мира по ралли (WRC) Тур де Корс в 1987 году.

Спортивная карьера моделей третьего поколения изобилует множеством гонок в разных странах и различный чемпионатах с самыми разными техническими регламентами. Эти автомобили во множестве модификаций с различными двигателями присутствовали на гоночных трассах с 1993 по 1998 год. Варьировались модели от купе и седанов с кузовами близкими к серийным и двухлитровым 300-сильным двигателем, до серьёзно модифицированных автомобилей M3. В 1998 году модель 320d с турбодизелем мощностью 200 л.с. удивила всех, одержав победу на гонке 24 часа Нюрбургринга в абсолютном зачёте. Это была первая победа дизельного автомобиля на этих соревнованиях.

Четырёхдверный седан вновь стал базой для гоночных версий, когда автомобили четвёртого поколения появились на трассах кузовных чемпионатов и . В 2005 году модель 320i победила в обновлённом чемпионате мира среди легковых автомобилей. Энди Приоль стал вторым после Равалья чемпионом мира на автомобиле BMW в этой категории. Тем временем, заводская команда с успехом выступала в соревнованиях на выносливость на купе M3 GTR, заняв первое и второе места в гонках на Нюрбургринге 2004 и 2005 года и неоднократно выиграв американскую серию Ле-Ман (ALMS).

В 2009 году следующее поколение моделей M3 включилось в борьбу на чемпионате ALMS. Автомобиль с двигателем V8, выдававшим 485 л.с. дебютировал в гонке 12 часов Себринга. Успешный старт доказал, что модель вполне может участвовать и в европейских соревнованиях. Вскоре, к победе на Нюрбургринге (19-й по счёту) была добавлена победа в своём классе на Спа.

Ровно через 25 лет после первенства M3 в кузовном чемпионате, канадец Бруно Спенглер вновь вывел BMW на путь побед, выиграв вторую гонку . Результатом года стали первые места сразу в трёх зачётах: личном, командном и заводском. 

Возможно, последняя глава в спортивной истории была записана в 2014 году, когда немецкий гонщик Марко Виттман одержал 60-ю для BMW победу в DTM за рулём автомобиля M4 DTM, преемника знаменитых моделей 3-й серии.

Хронология

Продажи 
{| class="wide collapsible collapsed" style="text-align:center"
! colspan=11 |Продажи
|-
! width=7%|Год
! width=11%|Всего 
! Седаны
! Купе
! Кабриолеты
! Хэтчбеки/лифтбеки
! Универсалы
! % от всех BMW
! width=11%|В США
! В Европе
! В России

|-
|1975
||  || || - || - || - || - || || || ||

|-class="shadow"
|1976
||  || || - || - || - || - || || || ||

|-
|1977
||  || || - || - || - || - || || || ||

|-class="shadow"
|1978
||  || || - || - || - || - || || || ||

|-
|1979
||  || || - || - || - || - || || || ||

|-class="shadow"
|1980
||  || || - || - || - || - || || 25 771 || ||

|-
|1981
||  || || - || - || - || - || || 28 927 || ||

|-class="shadow"
|1982
|| 195 507 || || || - || - || - || || 35 190 || ||

|-
|1983
|| 253 331 || || || - || - || - || || 33 602 || ||

|-class="shadow"
|1984
|| 286 940 || || || - || - || - || || 30 868 || ||

|-
|1985
|| 296 500(295 000)
|| || || || - || - || || 53 927 || ||

|- class="shadow"
|1986
|| 328 000(329 100) ||  ||  ||  || - || - || || 61 822 || ||

|- 
|1987
|| 311 500(314 700) ||  ||  ||  || - ||  || || 58 897 || ||

|- class="shadow"
|1988
|| 272 200(269 100) ||  ||  ||  || - ||  || || 34 914 || ||

|- 
|1989
|| 270 500 ||  ||  ||  || - ||  || || 21 738 || ||

|- class="shadow"
|1990
|| 265 400 ||  ||  ||  || - ||  || || 22 825 || ||

|- 
|1991
|| 324 100 ||  ||  ||  || - ||  || || 29 002 || ||

|- class="shadow"
|1992
|| 385 000 ||  ||  ||  || - ||  || || 38 040 || ||

|- 
|1993
|| 353 000 ||  || 87 000 ||  || - ||  || || 45 594 || ||

|- class="shadow"
|1994
|| 385 700 ||  ||  || 33 000 ||  ||  || || 46 287 || ||

|- 
|1995
|| 413 100 || 200 000 ||  || 34 000 ||  ||  || || 50 146 || ||

|- class="shadow"
|1996
|| 400 000  ||  ||  || 32 700  ||  ||  || || 50 248 || 171 176  ||
|- 
|1997
|| 394 900 || 164 700 ||  || 30 000 ||  || 34 000 || || 52 472 ||  161 668 || 292

|- class="shadow"
|1998
|| 429 900 || 146 250 ||  || 27 900 ||  || 28 100 || || 57 520 || 184 826 || 395

|- 
|1999
|| 454 000 ||  ||  ||  ||  ||  || || 77 138 || 235 276++ || 202<ref>{{arf|AR2000 |Авторевю №2 2000}}</ref>

|- class="shadow"
|2000
|| 511 052 ||  ||  || 28 476 ||  || 62 117 || || 89 681 || 330 604 || 205

|- 
|2001
|| 533 952 ||  ||  || 48 298 ||  || 77 669 || || 103 227 || 343 866 || 779

|- class="shadow"
|2002
|| 561 249 || 287 813 || 71 856 || 54 050 ||  || 81 457 ||  || 115 428 || 353 652 || 1160

|- 
|2003
|| 528 358  || 272 876 || || || || 82 006 || || 111 944 || 323 169 || 1220

|- class="shadow"
|2004
|| 449 732 || 235 251 || 57 968 || 40 341 ||  || 77 064 || || 106 549 || 266 923 || 915

|- 
|2005
|| 434 342 || 229 932 || 31 841 || 31 678 ||  || 27 049 || || 106 950 || 246 105 || 1470

|- class="shadow"
|2006
|| 508 479 || 336 232 || 41 185 || 25 235 || - || 105 483 || || 120 180 || 289 429 || 2337

|- 
|2007
|| 555 219 || 310 194 || 89 572 || 52 970 || - || 102 399 || 43,5 || 142 490 || 298 192 || +

|- class="shadow"
|2008
|| 474 208 || 246 231 || 79 248 || 55 538 || - || 93 191 || 39,5 || 112 464 || 253 412 || +

|- 
|2009
|| 397 103 || 219 850 || 54 852 || 37 800 || - || 84 601 || 37,2 || 90 960 || 204 145 || +

|- class="shadow"
|2010
|| 399 009 || 242 831 || 46 358 || 35 812 || - || 74 008 || 32,6 || 100 910 || 187 623 || 2360

|-
|2011
|| 384 464 || 240 279 || 39 332 || 32 799 || - || 72 054 || 27,9 || 94 371 || 166 845 || 4341

|- class="shadow"
|2012
|| 406 752 || 294 045 || 29 525 || 24 038 ||  || 59 144 || 26,4 || 99 602 || 181 769 || 5761

|-
|2013
|| 500 332 || 348 560 || 15 240 || 17 418 ||  || 96 173 || 30,2 ||  || 200 720 || 7985

|- class="shadow"
|2014
|| 480 214 ||  || - || - ||  ||  || 26,5 || 100 790 || 167 686 || 8158

|-
|2015
|| 444 338 ||  || - || - ||  ||  || 23,3 || 94 527 || 143 049 || 4231

|-
|2017
|| 409 005 ||  || - || - ||  ||  || 19,6 || 59 449 || 128 787 || 4149
|}

 См. также 
BMW M3

 Комментарии 

 Примечания 

 Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 Годовые отчёты BMW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статистика продаж в США 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Статьи из Авторевю 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ссылки Владимир Мельников.'' Детство. Отрочество. Скучность // Авторевю: газета. — 2019. — №10 (657). — С. 26—36. 

3